Serinhan dau Comtat (en francès Sérignan-du-Comtat) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 L'entomòleg Jean-Henri Fabre va morir a Serinhan.

Referències 

Municipis de la Valclusa